Haydenia är ett släkte av benvedsväxter. Haydenia ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Haydenia